Чемпионат Эстонии по футболу 1921 — первый независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 4 команды.

Чемпионом впервые стал «Спорт».

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сезоны 1921—1998 на сайте rsssf.com

1921
Футбол в Европе в 1921 году
1920-е годы в Эстонии